Atef heeft meerdere betekenissen:
Een van de Egyptische kronen
Mohammed Atef (een Egyptische terrorist)